Tarbert (Ierland), een plaats in Ierland
Tarbert (Schotland), een plaats in Schotland